Камыша́ны () — посёлок городского типа в Корабельном районе города Херсона Херсонской области Украины, входит в Херсонский городской совет и Херсонскую агломерацию.

Посёлок расположен в 9 км от Херсона (14 км по автодороге). Ближайшая железнодорожная станция в 9 км в Херсоне.

Площадь — 2,95 км². Ближайшие водоёмы: река Веревчина, река Кошевая и озеро Белое..

История 
Населённый пункт основан в 1801 году, статус посёлка городского типа с 1963 года.

В 1946 году указом ПВС УССР село Арнаутка переименовано в Камышаны.

Экономика 
Население в основном работает на предприятиях Херсона.

Примечания 

Посёлки городского типа Херсонской области
Корабельный район (Херсон)